Thomas Burke kan syfta på:

Thomas Burke (guvernör) – (1747–1783), en amerikansk jurist, läkare och politiker
Thomas Burke (konstnär) – (1749–1815), en irländsk gravör och målare
Thomas Burke (friidrottare) – (1875–1929), en amerikansk friidrottare
Thomas Burke (författare) – (1886–1945), en brittisk författare
Thomas A. Burke – (1898–1971), en amerikansk demokratisk politiker